Тимоти Найджел Пик (; род. 7 апреля 1972, Чичестер, графство Западный Суссекс, Великобритания) — астронавт ЕКА, астронавт Великобритании, 546-й космонавт мира.

Стартовал 15 декабря 2015 года в качестве бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-19М» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-46/МКС-47. Вернулся на Землю 18 июня 2016 года. Продолжительность полёта составила 185 суток 22 часа 11 минут. Совершил выход в открытый космос продолжительностью 4 часа 45 минут. Первый британец, полетевший на МКС и совершивший выход в открытый космос. До поступления в отряд астронавтов проходил военную службу лётчиком армейской авиации, майор.

Биография 
Тимоти Найджел Пик родился 7 апреля 1972 года в городе Чичестер английского графства Западный Суссекс в семье Найджела и его жены Ребекки Пик. Отец Тимоти работал журналистом, мать — акушеркой. В 1990 году окончил среднюю школу для мальчиков в графстве Западный Суссекс. Во время обучения в школе в течение шести лет посещал объединённый кадетский корпус.

Военная служба 
В 1990 году поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте (графство Беркшир, Англия). В 1992 году, после окончания военной академии, Тимоти Пик получил звание младшего лейтенанта Британского армейского воздушного корпуса. Служил командиром вертолётного взвода в пехотном полку «Роял грин джекетс» корпуса армейской авиации Вооружённых сил Великобритании в Северной Ирландии, после чего был направлен на лётную подготовку. В 1994 году получил квалификацию пилота вертолёта. В августе 1994 года ему было присвоено звание лейтенанта. С 1994 по 1998 годы служил командиром авиазвена в Германии, Македонии, Северной Ирландии, Кении и Канаде. Принимал участие в боевых операциях в Боснии и Афганистане. Получил квалификацию инструктора по выживанию в боевых условиях и проведению спасательных операций и офицера по безопасности полётов. В августе 1997 года ему было присвоено звание капитана.

В 1998 году получил квалификацию инструктора по управлению вертолётом. С 1999 по 2002 год служил по обмену в США на военной базе Форт-Худ (штат Техас), где обучался пилотированию и летал на вертолёте Апач. По возвращении в Великобританию в 2002—2005 годах служил инструктором по пилотированию вертолёта Апач.

В 2005 году окончил государственную школу лётчиков-испытателей (Empire Test Pilots School) в городе Эймсбери (графство Уилтшир), получил квалификацию лётчика-испытателя. За отличную учёбу был награждён дипломом «Вестленд Трофи». Проходил службу лётчиком-испытателем в вертолётной испытательной эскадрилье в Боском-Даун.

В 2006 году окончил Портсмутский университет и получил степень бакалавра наук в области динамики полёта. В том же году был награждён дипломом за образцовую и преданную службу в Британской армии.

В 2009 году Тимоти Пик уволился из армии в звании майора. За годы службы он освоил более 30 типов вертолётов и самолётов, его налёт составил более 3000 часов. Имеет частную лицензию пилота.

С 2009 года работал тест-пилотом в англо-итальянской вертолётной компании AgustaWestland, испытывал вертолёты AgustaWestland AW101, Agusta A.109 , Lynx и другие. Является членом Королевского авиационного общества и общества лётчиков-испытателей Англии.

Космическая подготовка 

20 мая 2009 года Тимоти Пик стал одним из шести отобранных в отряд астронавтов ЕКА четвёртого набора, при этом общее число претендентов составило 9 тысяч человек.

В ноябре 2010 года, после завершения курса общекосмической подготовки в Европейском Центре Астронавтов, получил сертификат астронавта ЕКА. По состоянию на середину 2019 года является единственным действующим астронавтом Великобритании.

13 сентября 2010 года прибыл на тренировочную сессию в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Программа стажировки, продолжавшаяся до 14 ноября 2010 года, включала изучение русского языка, ознакомительную подготовку по российскому сегменту МКС, кораблю «Союз» и скафандру «Сокол», а также полёты на спецсамолёте Ту-134 для проведения визуально-инструментальных наблюдений.

В июле 2012 года Тимоти Пик принял участие в учениях на подводном тренажерном комплексе в рамках программы NEEMO 16 по отработке высадки астронавтов на астероид. В ходе учений четыре акванавта в течение 12 дней работали в подводной лаборатории, расположенной на 19-метровой глубине в океане в 6 км от Ки-Ларго на архипелаге Флорида-Кис. В 2012 году был сертифицирован для работы в открытом космосе в российском и американском скафандрах.

20 мая 2013 года ЕКА объявило о его назначении в экипаж МКС-46/47, старт которого планировался на 30 ноября 2015 года на «Союзе ТМА-19М».

В январе 2014 года вместе с космонавтом С. В. Залётиным и астронавтом НАСА Т. Копра проходил автономную комплексную тренировку по действиям в случае аварийной посадки космического экипажа в лесисто-болотистой местности зимой.

В июле 2015 года был утвержден бортинженером дублирующего экипажа корабля «Союз ТМА-17М». 23 июля 2015 года во время старта ТПК «Союз ТМА-17М» с космодрома Байконур был дублером бортинженера-2 основного экипажа.

Первый полёт 

Тимоти Пик стартовал в космос с космодрома Байконур 15 декабря 2015 года в составе экипажа корабля «Союз ТМА-19М» вместе с Юрием Маленченко (Россия) и Тимоти Копра (США). 15 декабря 2015 года в 20:33 мск корабль, после неудачной попытки стыковки в автоматическом режиме, пристыковался к станции в ручном режиме, отстав от намеченного графика на 10 минут. Позднее стало известно, что автоматическая стыковка не удалась из-за недобора тяги одного из двигателей причаливания и ориентации.

15 января 2016 года Т. Пик, вместе с астронавтом Т. Копра вышел в открытый космос. Астронавты заменили вышедший из строя регулятор напряжения для солнечных батарей станции. Они работали в полной темноте, так как панели не вырабатывали энергию, чтобы избежать риска поражения электрическим током. Астронавты работали в открытом космосе в течение 4 часов 45 минут.

Во время космического полёта Т. Пик 24 апреля 2016 года принял виртуальное участие в Лондонском марафоне и пробежал на борту МКС по беговой дорожке 42 километра 195 метров.

Экипаж ТПК «Союз ТМА-19М» приземлился 18 июня 2016 года в 12:15 мск в казахстанской степи. Продолжительность пребывания Тимоти Пика на орбите в составе экипажа экспедиции МКС-46/47 составила 186 суток.

Тимоти Пик стал первым британцем, полетевшим на МКС и осуществившим выход в открытый космос.

После полёта Тимоти Пик продолжил работу в Европейском центре астронавтов ЕКА в Кёльне в качестве руководителя оперативной группы астронавтов.

Статистика

Семья 
Женат на Ребекке Пик. В семье двое сыновей: Томас (род. в 2009 году) и Оливер (род. в 2011 году).

Увлечения 
Тимоти Пик увлекается лыжным спортом, бегом по пересечённой местности, являлся участником Лондонского марафона в 1999 году, занимается альпинизмом и спелеологией, любит чтение, увлечён квантовой физикой и авиацией. Радиолюбитель с позывным KG5BVI.

Тимоти Пик написал три книги после возвращения из космоса:
 
 
 В 2017 году вышло американское издание этой книги — в печатном и электронном виде:

Награды 
В 2016 году Тимоти Пик стал кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия за заслуги в космических исследованиях и научном образовании.

Примечания

Ссылки 

 Тимоти Пик на сайте ESA

Космонавты Великобритании
Лётчики-испытатели Великобритании
Акванавты
Выпускники Королевской военной академии в Сандхёрсте
Почётные члены Института инжиниринга и технологий